Enon kan syfta på:

 Enon (musikgrupp) – ett alternativt indierockband
 Enon, Ohio – en ort (village) i Clark County
 Enon Lake – en sjö i Kanada